Unité populaire peut-être :
Unité populaire, une coalition politique entre les partis de centre-gauche et de la gauche du Chili ayant pour but l'élection de Salvador Allende en 1970 ;
Unité populaire, un parti politique grec, fondé en 2015, issu de frondeurs de SYRIZA ;
Unité populaire, une coalition politique espagnole, fondée en 2015 ;
 , parti fondé en 2016.